Ollinkari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ollinkari (klippa), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 
 Lolleri, klippa, Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 
 Ollinkari (ö i Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar